Кубок Кремля 1993 в мужском одиночном разряде проводился в 4-й раз. В основной сетке было 32 участника, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё четверо прошли через квалификацию.

Общая информация 
Первым сеяным был прошлогодний победитель Марк Россе из Швейцарии. В турнире принимали участие 2 теннисиста, входившие в топ-20 мирового рейтинга на начало турнира — Марк Россе (№ 15) и россиянин Александр Волков (№ 17).

Второй год подряд победителем Кубка Кремля стал 23-летний швейцарец Марк Россе, обыгравший в финале 27-летнего немца Патрика Кюнена (№ 170). Кюнен во втором круге переиграл победителя первых 2 Кубков Кремля (1990 и 1991) россиянина Андрея Черкасова. Интересно, что перед Кубком Кремля на 17 турнирах ATP в 1993 году Кюнен выиграл лишь 5 матчей из 22.

Лишь 2 из 8 сеяных (Марк Россе и Пауль Хархёйс) смогли выйти в 1/4 финала, и лишь Россе добрался до полуфинала, в дальнейшем выиграв турнир.

В основной сетке было 5 представителей России, столько же было шведов и немцев. Всего в турнире приняли участие теннисисты из 15 стран. 

Всего два теннисиста играли в основной сетке на всех 4 проведённых к тому моменту Кубках Кремля — Андрей Черкасов и Марк Россе. 

Знаменитый 37-летний швед Бьорн Борг, получивший wildcard от организаторов, в первом круге в упорнейшей борьбе уступил Александру Волкову, после чего объявил о завершении своей карьеры. Во время матча с Волковым значительная часть российских болельщиков поддерживала Борга, а не своего соотечественника.

Посев 

 ' Марк Россе (Титул)
  Александр Волков (Второй круг)
  Амос Мансдорф (Первый круг)
  Андрей Черкасов (Второй круг)

<li>  Джонатан Старк (Второй круг)
<li>  Якоб Хласек (Второй круг)
<li>  Пауль Хархёйс (Четвертьфинал)
<li>  Кристиан Бергстрём (Первый круг)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира на сайте АТП 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира — 8 ноября 1993 

Кубок Кремля 1993